O 179/179B/179C/179D é o modelo da Alfa Romeo das temporadas de , ,  e  da Fórmula 1. Condutores: Bruno Giacomelli, Vittorio Brambilla, Andrea de Cesaris, Patrick Depailler e Mario Andretti.

Resultados 
(legenda)

 Os GPs: Bélgica, França e Itália, Giacomelli e Brambilla utilizaram o 177.

 DO GP do Brasil até Las Vegas, De Cesaris e Giacomelli utilizaram o 182 marcando 7 pontos totais.

Carros de Fórmula 1 da Alfa Romeo